In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale samoana. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al marzo 2016.

Collegamenti esterni

 
Samoa